

Poisson 
 Atipa bosco, espèce de poissons-chats.
 Atipa rouge, espèce de poissons-chats.
 Atipa grand-bois,  espèce de poissons-chats.
 Atipa lanmè aussi appelé Goret (Gòrè en guyanais)
 Atipa lanmè aussi appelé Goret (Gòrè en guyanais)

Littérature 
 Atipa, premier roman écrit dans une langue créole.

Homonymie